Франсуа де Монморанси (; ум. 1551) — сеньор де Ла-Рошпо, французский военный и государственный деятель, участник Итальянских войн.

Биография 

Третий сын Гийома де Монморанси и Анны По, младший брат коннетабля Анна де Монморанси.

В юности был принят в штат дворян Палаты короля. В 1518 вместе с семью другими дворянами Дома короля и четырьмя детьми придворных был отдан в заложники королю Англии, в качестве гарантии выплаты денег, обещанных Франциском I за получение города Турне.

19 сентября 1522 с согласия отца заключил со старшим братом договор о разделе наследства, по которому получил Ла-Рошпо, Шатонёф, Сен-Ромен, Мюрсо, Живри, Вийер близ Семюра, Неель, Торе в Тоннеруа.

По контракту, составленному 13 апреля 1524, женился на Шарлотте д'Юмьер, старшей дочери Жана д'Юмьера и Франсуазы де Конте. Поскольку жених и невеста состояли в четвертой степени родства, потребовалось папское разрешение, выданное 1 октября 1525. 

Луиза де Неель, родственница обоих, подарила им сеньории Оффемон, Мерлу, Анкр и Бре-сюр-Сомм.

В 1525 участвовал в итальянском походе Франциска, командуя ордонансовой ротой из ста копий, сражался при Павии и был взят в плен людьми маркиза ди Пескары.

В 1528 вместе с отцом и старшим братом участвовал в ассамблее знати в королевском дворце в Париже, где было решено объявить войну императору. В знак признания заслуг Франсуа король пожаловал его в рыцари ордена Святого Михаила и назначил губернатором Парижа и Иль-де-Франса, а также генеральным наместником Пикардии и Артуа в отсутствие Шарля де Бурбона, герцога Вандомского. Последнюю должность продолжал исполнять и при наследнике Шарля Антуане де Бурбоне; в 1537 доставил подкрепление в осажденный имперцами Теруан.

Франсуа де Монморанси был одним из руководителей посольства, подписавшего 24 марта 1549 договор с Генрихом VIII, по условиям которого англичане возвращали Булонь и крепости графства Булонне. Назначенный губернатором Булони, он 25 апреля 1550, на праздник Святого Марка, вступил в город с вооруженным отрядом.

Умер в следующем году; его завещание составлено 20 августа 1551. В браке детей не было, и Шарлотта д'Юмьер 10 октября заключила с родственниками мужа, Анном де Монморанси, кардиналом Оде де Шатийоном, Луи де Сийи, сеньором де Ла Рош-Гюйоном, полюбовное соглашение относительно своей вдовьей доли. Она умерла около 1560 (согласно Андре Дюшену, в 1563) и была погребена рядом с мужем в церкви селестинцев в Оффемоне.

Литература 

 , pp. 365—369 

Дом де Монморанси
Участники Итальянских войн